Hedtjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Dalsland 
Hedtjärnen, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,

Västmanland 
Hedtjärnen (Fagersta, Västmanland), sjö i Fagersta kommun,  (21,8 ha)
Hedtjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 663358-142640), sjö i Hällefors kommun,  (21,1 ha)
Hedtjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 664017-143103), sjö i Hällefors kommun, 
Hedtjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 665155-142949), sjö i Hällefors kommun,  (26,4 ha)

Värmland 
Hedtjärnet, sjö i Eda kommun,  (11,3 ha)
Hedtjärnen (Filipstads socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Hedtjärnen (Gåsborns socken, Värmland, 664052-142124), sjö i Filipstads kommun, 
Hedtjärnen (Gåsborns socken, Värmland, 665881-141521), sjö i Filipstads kommun,  (7,31 ha)
Hedtjärnen (Norra Råda socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Hedtjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (7,95 ha)

Dalarna 
Hedtjärnen (By socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun, 
Hedtjärnen (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun och Hofors kommun,  (21,9 ha)
Hedtjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 666203-144045), sjö i Ljusnarsbergs kommun och Ludvika kommun,  (10,8 ha)
Hedtjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 667059-143810), sjö i Ludvika kommun, 
Hedtjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 668024-144616), sjö i Ludvika kommun,  (16,9 ha)
Lilla Hedtjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Nedre Hedtjärnen, sjö i Ludvika kommun,  (8,24 ha)
Övre Hedtjärnen, sjö i Ludvika kommun,  (5,49 ha)
Hedtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (4,2 ha)
Västra Hedtjärnen, sjö i Ludvika kommun,  (10,6 ha)
Östra Hedtjärnen, sjö i Ludvika kommun,  (5,1 ha)
Hedtjärnen (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Lilla Hedtjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (5,43 ha)
Stora Hedtjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (9,32 ha)
Hedtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,

Gästrikland 
Liss-Hedtjärnen, sjö i Ockelbo kommun, 
Stor-Hedtjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (9,14 ha)

Hälsingland 
Hedtjärnen (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Hedtjärnen (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Hedtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (4,32 ha)
Lilla Hedtjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 
Stora Hedtjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (8,55 ha)

Medelpad 
Hedtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,

Västerbotten 
Hedtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (43,7 ha)
Lill-Hedtjärnen, sjö i Norsjö kommun, 
Stor-Hedtjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (5,3 ha)
Hedtjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (4,5 ha)
Hedtjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Hedtjärnen (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,

Norrbotten 
Hedtjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Hedtjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (3,84 ha)

Lappland 
Hedtjärnen (Örträsks socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (9,15 ha)
Vargå-Hedtjärnen, sjö i Lycksele kommun,  (8,05 ha)
Hedtjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn